РНК — акронім кирилицею, який має кілька значень:

 Рада народних комісарів — назва ряду урядів різних держав першої половини XX століття.
 Рибонуклеїнова кислота — клас нуклеїнових кислот, лінійних полімерів нуклеотидів.